El municipio de Collinwood (en inglés: Collinwood Township) es un municipio ubicado en el condado de Meeker en el estado estadounidense de Minnesota. En el año 2010 tenía una población de 1113 habitantes y una densidad poblacional de 11,92 personas por km².

Geografía 
El municipio de Collinwood se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 93.4 km², de la cual 80,73 km² corresponden a tierra firme y (13,57 %) 12,67 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 1113 personas residiendo en el municipio de Collinwood. La densidad de población era de 11,92 hab./km². De los 1113 habitantes, el municipio de Collinwood estaba compuesto por el 98,2 % blancos, el 0,45 % eran afroamericanos, el 0,09 % eran amerindios, el 0,27 % eran asiáticos, el 0,18 % eran de otras razas y el 0,81 % eran de una mezcla de razas. Del total de la población el 0,81 % eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Minnesota
Localidades del condado de Meeker